L'épreuve de simple femmes en tennis de table fait partie du programme de cette épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres. L'épreuve a lieu du samedi 28 juillet au mercredi  août 2012 à l'ExCeL London.
Le tournoi est un tournoi à élimination directe avec une finale pour la troisième place jouée entre les deux perdants des demi-finales.

Le tirage au sort est effectué le 25 juillet 2012.

Médaillés

Qualification

Pour cette épreuve, 69 joueuses de 44 nations se sont qualifiés entre mai 2011 et mai 2012, pour la grande majorité, grâce à leur classement mondial ITTF ou via différents tournois de qualifications.

Calendrier
Toutes les heures sont en British Summer Time (UTC+1).

Têtes de séries
Les têtes de séries sont basés sur le classement mondial de l'ITTF publié en juillet 2012. Les 16 premières têtes de séries sont directement qualifiés pour le .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les joueurs classés entre la  et la  sont directement qualifiés pour le .

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Tours préliminaires

Références

Liens externes
Site officiel de Londres 2012
 ITTF.com

Simple femmes